Sezon Ekstraligi białoruskiej był rozgrywany na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 21. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie. 

Po raz pierwszy od wielu lat w lidze nie występowała drużyna Junost Mińsk, która przed sezonem przystąpiła do rozgrywek WHL. Jej miejsce zajął zespół młodzieżowy klubu pod nazwą Junior. W rozgrywkach brało udział 11 zespołów, w tym jeden łotewski Liepājas Metalurgs.

Tytułu mistrzowskiego bronił Mietałłurg Żłobin, który w finale poprzedniej edycji pokonał Nioman Grodno 4:2. W finale tego sezonu te drużyny spotkały się ponownie i wygrał Nioman Grodno 4:0.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 5 września 2012 roku. Uczestniczyło w nim 11 drużyn, które rozegrały po 40 spotkań w rundzie wstępnej. Następnie tabelą podzielona na grupę mocniejszą (miejsca 1-6) oraz słabszą (7-11). W pierwszej grupie rozegrano 10 kolejek, a w drugiej 8. Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej był Estończyk Andrei Makrov (Nioman Grodno), który uzyskał 56 punktów za 26 goli i 30 asyst.

 Tabela

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało sześć drużyn z grupy mocniejszej i dwie pierwsze z grupy słabszej.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Związku Hokejowego Białorusi 
 Wyniki rundy zasadniczej
 Oficjalne statystyki ligowe w bazie Pointstrak.com

Hokej na lodzie na Białorusi
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 na Białorusi
2013 na Białorusi